Air Traffic Controller (band), een indiepopband uit de Verenigde Staten
Air Traffic Controller (computerspel uit 1998), een simulatiecomputerspel, ontwikkeld door TechnoBrain uit 1998
Air Traffic Controller (computerspel uit 2003), een computerspel dat werd ontwikkeld door Lunagames uit 2003

Zie ook 
Air Traffic Control (doorverwijspagina)